Elias e Mikael Ymer erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al primo turno da Marc López e Fernando Verdasco.

Oliver Marach e Mate Pavić hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer con il punteggio di 3−6, 7−66, [10−4].

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (campioni)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (finalista)

 Jack Sock /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinali)

Wild card 

  Jérémy Chardy /  Robert Lindstedt (primo turno)

 Elias Ymer /  Mikael Ymer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2017